Gâteau oder Gateau bezeichnet:

 Automobiles Gateau, ein französischer Autohersteller 
 Petit Gâteau, ein Dessert